Cibalung (Cijeruk), een plaats in Indonesië
Cibalung (Cimanggu), een plaats in Indonesië